George Nash (cricket) (1850–1903), joueur anglais de cricket
 George Nash (aviron) (né en 1989), rameur britannique en aviron
 George H. Nash (né en 1945), historien américain
 George K. Nash (1842–1904), homme politique américain
 George Valentine Nash (1864–1921), botaniste américain